Courtenay ist der Name von Gemeinden

in Frankreich:
 Courtenay (Isère) im Département Isère und
 Courtenay (Loiret) im Département Loiret

Von letzterer leiten sich die Adelsfamilie Courtenay sowie deren Erben aus der Familie der Kapetinger, das Haus Frankreich-Courtenay, ab. Eine Nebenlinie der ursprünglichen Courtenay ging nach England; nach ihr wurden folgende Orte benannt:

in den Vereinigten Staaten:
 Courtenay (Florida)
 Courtenay (North Dakota)
 Courtenay (South Carolina)

in Kanada:
 Courtenay (British Columbia)

in Neuseeland:
 Courtenay (Neuseeland)

Courtenay ist der Familienname folgender Personen:
 Bryce Courtenay (1933–2012), australischer Schriftsteller
 Cezaria Anna Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885–1967), polnische Ethnologin, Kunsthistorikerin und Linguistin

 Ed Courtenay (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Edward Courtenay, 1. Earl of Devon (1526–1556), englischer Adliger
 Gertrude Courtenay, Marchioness of Exeter († 1558), Marchioness of Exeter
 Hatto von Courtenay († nach 1039), französischer Adliger
 Henry Courtenay, 1. Marquess of Exeter (1498–1538), Cousin des englischen Königs Heinrich VIII.

 Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay (1845–1929), polnischer Linguist und Slawist
 Joan Courtenay (1411–1465), englische Adlige
 Joscelin von Courtenay, Herr von Courtenay 
 Marjorie Courtenay-Latimer (1907–2004), südafrikanische Amateurbiologin, langjährige Museumsleiterin
 Philip Courtenay († 1489), englischer Ritter
 Philipp von Courtenay, Titularkaiser von Konstantinopel 
 Richard Courtenay († 1415), englischer Geistlicher
 Thomas de Courtenay, 5. Earl of Devon (1414–1458), englischer Adliger und Magnat
 Tom Courtenay (* 1937), britischer Schauspieler
 William Courtenay (1342–1396), englischer Geistlicher
 William J. Courtenay (* 1935), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Courtney